Municipio de Juniata puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Juniata (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Juniata (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Juniata (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Juniata (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Juniata (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Juniata (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.